Пук:

 Пук — связка, кипа однородных предметов, пучок.
 Пук — звукоподражательное название отхождения пищеварительных газов (см. метеоризм).
 Пук, или Пак — мифологический персонаж в фольклоре фризов, саксов и скандинавов.
 PUK-код () — персональный код разблокировки SIM-карты.

Аббревиатура
 ПУК — Пероксиуксусная кислота

Фамилия
 Пук, Елена Васильевна (более известна как Аладова; 1907—1986) — искусствовед, заслуженный деятель искусств Беларуси.
 Пук, Жоселин (род. 1960) — британская альтистка и композитор.
 Пук, Карл Рудольф (1877—1945) — американский художник.
 Пукк, Мартти (род. 1977) - эстонский футболист

См. также 
 Пука (значения)
 Пукк
 Пуко
 Пуков (значения)